Драфт распределения ВНБА () — дополнительный драфт ВНБА, проводимый лигой до основного драфта при расформировании одной или нескольких команд, который проходил в формате селекторного совещания. Выбор команды осуществляли в обратном порядке их итогового положения в регулярном чемпионате прошедшего сезона, независимо от результатов лотереи драфта. Первоначально в драфте распределения принимали участие все игроки распущенных клубов, а с появлением понятия «свободный агент» к участию в драфте не допускались игроки, ставшие по окончании прошлого сезона неограниченно свободными агентами. Обычно на драфт распределения выходят неблагополучные в финансовом плане клубы, которые имели начальную материальную поддержку со стороны каких-либо спонсоров, однако затем по какой-либо причине потерявшие свою финансовую состоятельность.

За всю свою историю в ВНБА прошло пять драфтов распределения, во время которых было расформировано шесть команд. В 2003 году прекратило существование сразу две команды («Майами Сол» и «Портленд Файр»), а в 2004, 2007, 2009 и 2010 годах — по одной («Кливленд Рокерс», «Шарлотт Стинг», «Хьюстон Кометс» и «Сакраменто Монархс» соответственно). Три драфта распределения состоялись в один календарный год с основным драфтом (2003, 2004 и 2007), два других — в конце предыдущих лет (2009 и 2010, то есть в конце 2008 и 2009 годов). «Сакраменто Монархс» стал последним клубом ВНБА, прекратившим своё существование, после ликвидации которого состав лиги приобрёл свой нынешний вид.

Основные даты драфта распределения ВНБА 
 24 апреля 2003 года — драфт распределения 2003 года
 6 января 2004 года — драфт распределения 2004 года
 8 января 2007 года — драфт распределения 2007 года
 8 декабря 2008 года — драфт распределения 2009 года
 14 декабря 2009 года — драфт распределения 2010 года

Легенда к драфту

2003: Майами Сол и Портленд Файр

2004: Кливленд Рокерс

2007: Шарлотт Стинг

2009: Хьюстон Кометс

2010: Сакраменто Монархс

Ссылки 
 
 
 

Драфты ВНБА